Макше́йн () — ирландская фамилия.

Известные носители:
 Макшейн, Гарри (политик) (1891—1988) — шотландский социалист.
 Макшейн, Гарри (футболист) (1920—2012) — шотландский футболист.
 МакШейн, Джимми (1957—1995) — ирландский и итальянский поп-певец и музыкант.
 Макшейн, Иэн (род. 1942) — британский актёр театра, кино и телевидения.
 Макшейн, Люк (род. 1984) — английский шахматист, гроссмейстер (2000).
 Макшейн, Пол (род. 1986) — ирландский футболист, защитник и капитан английского клуба «Рединг» и национальной сборной Ирландии.